Der Italiener steht für:

 Der Italiener (1972), Film von Ferry Radax
 Der Italiener (2006), Film von Nanni Moretti

Siehe auch:
 Der Italiener. Fragment, Erzählung (1963) von Thomas Bernhard, siehe Der Italiener (1972)#Literarische Vorlage